Калушин () — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Миньский повят, Мазовецкое воеводство. Население — 6182 человека (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Абрамы
 Буды-Пшитоцке
 Хросцице
 Фальбоги
 Гарчин-Дужы
 Гарчин-Малы
 Голембювка
 Казимежув
 Клюки
 Леонув
 Марянка
 Милев
 Мрочки
 Нове-Грошки
 Ольшевице
 Паток
 Пётровина
 Пшитока
 Рычолек
 Старе-Грошки
 Синоленка
 Шемборы
 Шимоны
 Вонсы
 Виты
 Вулька-Калуска
 Зимновода
 Жебрувка
 Марысин

Соседние гмины 
 Гмина Цеглув
 Гмина Добре
 Гмина Грембкув
 Гмина Якубув
 Гмина Котунь
 Гмина Мрозы
 Гмина Вежбно

Ссылки 

Гмины Мазовецкого воеводства